gato-maracajá — espécie de felídeo
 gato-do-mato-pequeno — espécie de felídeo
 gato-do-mato-grande — espécie de felídeo
 jaguatirica — espécie de felídeo